Pierre Batcheff (Harbin, Manchuria 1901 - París, 13 de abril de 1932) fue un actor francés protagonista de Un chien andalou de Luis Buñuel.

Su nombre verdadero era Piotr Bacev (de Rusia). Se casó con Denise Piazza y Denise Tual. Tanto él como su compañera de reparto de Un perro andaluz, Simone Mareuil, se suicidaron.

Enlaces externos 

Actores de cine mudo de Francia
Sepultados en el cementerio de Montparnasse
Suicidas de Francia
Fallecidos en París